Пово́лжско-кыпча́кские языки — группа тюркских языков, входящая в состав более крупной кыпчакской группы. Варианты названия: булгарско-кыпчакские, уральско-кыпчакские, севернокыпчакские.

Состав 

Традиционно внутри поволжско-кыпчакской группы выделяются татарский и башкирский языки. Фактически группа представляет собой диалектный континуум, в частности, западный диалект башкирского языка синхронно является переходным от южного диалекта башкирского к центральному диалекту татарского, в то же самое время приписываемые к татарским говоры тептярей сочетают признаки татарского и башкирского.

Значительная степень самобытности выражена у мишарского диалекта татарского языка. Некоторыми исследователями язык сибирских татар выделяется в качестве отдельного языка. Другие признают отдельным язык барабинцев (который при этом входит в поволжскую подгруппу кыпчакских языков), а остальные сибирско-татарские идиомы диалектами татарского языка. Третья группа исследователей включает сибирско-татарские идиомы в состав диалектов татарского языка.

Диалекты татарского языка:

 мишарский (западный);
 казанский (средний);
 сибирский (язык сибирских татар) — выделяется либо как отдельный язык, либо как восточный диалект татарского языка. Делится на три отдельных диалекта: тоболо-иртышский, барабинский (изредка выделяется как отдельный язык), томский.

Диалекты башкирского языка:
 восточный;
 западный (северо-западный);
 южный.

Характерные особенности 
Поволжско-кыпчакские языки образовались раньше других западнокыпчакских и сохранили больше связей с восточными кыпчакскими.

Характерной особенностью поволжско-кыпчакских является система вокализма: сужение общетюркских широких гласных *e, *o, *ö соответственно в и, у, ү, и, наоборот, куда более заметное расширение в сравнении с остальными кыпчакскими ы, и, у, ү.

Морфология поволжско-кыпчакских также обнаруживает характерные особенности, такие как спряжение глаголов в 3 лице наст.-будущ. времени: ,  «он (она) идёт», ср. , .

Заметим, что сибирско-татарские идиомы по своему нативному вокализму и спряжению, строго говоря, не демонстрируют вышеуказанных особенностей, что может указывать на условность их классификации как поволжско-кыпчакских: сиб.-тат. пеш «пять», түн «ночь», көз «глаз», тус «соль», ал параты «он идет». В мишарском диалекте татарского и некоторых башкирских говорах также отсутствует такое передвижение.

Система вокализма татарского и башкирского в целом совпадает, расходясь в отдельных паттернах:

 в реализации *ä в первом слоге — ,  «совет», ср. ; ,  «нужно, необходимо», (); ,  «глубокий», ср. ; ,  «меньший, недостаточный», ср. ;
 в реализации *u и *ü в открытых слогах — ,  «вода», ср. ; ,  «пар», (); ,  «рождаться», ();
 в расширении в башкирском литературном анлаутного *je- в йе (орфографически е-) — ,  «семь», ср. ; ,  «земля», (); ,  «медь», ср. ;
 в протетических гласных в башкирском на месте анлаутных *l-, **ҫ- — ,  «настоящий, истинный», ср. ; ,  «период, эпоха», (); ,  «сокол», ср.  и т. п.

Система консонантизма татарского и башкирского языков значительно различается как в известных закономерных соответствиях (системные расхождения в реализации *ҫ, *s, *z, *j-), так и в отдельных паттернах:

 ,  «одинокий», ,  «звезда», ср. ;
 ,  «кошка»; ,  «свариться; созреть»; ,  «нож», ср.;
 ,  «сидеть»; ,  «убить»; ,  «принести», ср. , өлтіру, келтіру;
 ,  «утка», ср. ;
 ,  «семь», ср. ;
 ,  «лист (дерева)»; ,  «почва»; ,  «ресница», ср. {{lang-kk|жапырақ, топырақ, кірпік}} и т. п.

 Ссылки 
 Кыпчакские рукописи 
 Кыпчакские языки на сайте А. Н. Гаркавца 

 Примечания 

 Литература 
 Г. Х. Ахатов. Диалект западно-сибирских татар. Уфа, 1963.
 Г. Х. Ахатов. Татарская диалектология. — Казань, 1984.
 Э. Р. Тенишев (ред.). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.
 О. А. Мудрак. Об уточнении классификации тюркских языков с помощью морфологической лингвостатистики // Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002.
 Гарипов Т. М.'' Кыпчакские языки Урало-Поволжья. М., Наука, 1979.

Кыпчакские языки